Ana Noguera puede referirse a las siguientes personas:
 Ana Noguera Montagud, política española;
 Anna Noguera Raja, triatleta española.